Stuck on You steht für: 

 Stuck on You (Elvis-Presley-Lied), Song von Elvis Presley
 Stuck on You (Lionel-Richie-Lied), Song von Lionel Richie
 Stuck on You, Originaltitel von Unzertrennlich, US-amerikanischer Film von Bobby Farrelly und Peter Farrelly aus dem Jahr 2003